Miguel Concha puede referirse a:

 Miguel Concha Malo, defensor de derechos humanos mexicano.
 Miguel Concha Quezada, político chileno.
 Miguel Concha Manso, político y periodista chileno.